Szintillation (von lateinisch scintillare: „funkeln, flackern“) bezeichnet:
 Szintillation (Astronomie), die durch die Erdatmosphäre hervorgerufenen, scheinbaren Helligkeitsänderungen eines Sterns 
 Szintillation (Strahlungsphysik), die Aussendung von Licht aus einem (durch Strahlungsenergie) angeregten Körper